Dera (stad) of Daraa, een stad in Syrië
Dera (gouvernement) of Daraa, een gouvernement in Syrië
Dera (taal), een Trans-Nieuw-Guineataal in Indonesië